Meade County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Meade County (Kansas)
 Meade County (Kentucky)
 Meade County (South Dakota)